Ива́н Петрако́в:
 Петраков, Иван Вадимович (род. 1994) — российский хоккеист.
 Петраков, Иван Ильич (1924—1991) — Герой Советского Союза
 Петраков, Иван Фёдорович (1918—1940) — Герой Советского Союза.